Трапе́зников () — русская фамилия. Известные носители:

Трапезников 
 
 Трапезников, Алексей Петрович (1905—1984) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Трапезников, Вадим Александрович (1905—1994) — советский учёный в области электромашиностроения, автоматики и процессов управления, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда (1965).
 Трапезников, Валерий Владимирович (род. 1947) — член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной думы VI созыва.
 
 
 Трапезников, Георгий Евгеньевич (1933—2019) — российский историк.
 Трапезников, Дмитрий Викторович (род. 1981) — государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики.
 Трапезников, Константин Петрович (1790—1860) — купец 1-й гильдии (1849), потомственный почётный гражданин Иркутска, городской голова (1829—1831 и 1847—1850).
 
 Трапезников, Пётр Дмитриевич (1747—1815) — иркутский купец 1-й гильдии.
 Трапезников, Сергей Павлович (1912—1984) — советский партийный деятель, историк.
 Трапезников, Трифон Георгиевич (1882—1926) — российский искусствовед, антропософ; один из ближайших друзей А. Белого.

Трапезникова

Составные фамилии 
 Торич-Трапезников, Леонид Михайлович (1913—1997) — советский скульптор, график.

См. также 
 Трапезниковка

Примечания